Donald Young var regerande mästare, men valde att inte delta detta år.

Grigor Dimitrov vann med 7–5, 6–3 i finalen mot Henri Kontinen.

Seedning

 Bernard Tomic (Semifinal)
 Tsung-hua Yang (Tredje omgången)
 Cesar Ramirez (Kvartsfinal)
 Jerzy Janowicz (Andra omgången)
 Yuki Bhambri (Första omgången)
 Henrique Cunha (Kvartsfinal)
 Ryan Harrison (Andra omgången)
 Marcelo Arevalo (Första omgången)

 '''Grigor Dimitrov (Mästare)
 Cedrik-Marcel Stebe ''(Andra omgången)
 Alexei Grigorov ''(Andra omgången)
 Peerakit Siributwong ''(Första omgången)
 David Goffin ''(Första omgången)
 Chase Buchanan ''(Andra omgången)
 Marcus Willis ''(Tredje omgången)
 Bradley Klahn ''(Tredje omgången)

Lottning

Finalmatcher

Övre halvan

Sektion 1

Sektion 2

Undre halvan

Sektion 3

Sektion 4

Externa länkar
Lottning

Pojksingel